De UEFA Cupfinale van het seizoen 1972/73 is de tweede finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Engelse Liverpool FC nam het op tegen het West-Duitse Borussia Mönchengladbach. De eerste wedstrijd vond plaats op 10 mei 1973 op Anfield in Liverpool. De terugwedstrijd vond plaats op 23 mei in het Bökelbergstadion in Mönchengladbach.

Liverpool won de heenwedstrijd overtuigend met 3-0, dankzij onder meer twee goals van Kevin Keegan. De terugwedstrijd leek een maat voor niets te worden, tot Jupp Heynckes met twee doelpunten opnieuw voor spanning zorgde. Maar Liverpool hield stand en dus mocht voor de tweede keer op rij een Engelse club de UEFA Cup in ontvangst nemen.

Oorspronkelijk vond de heenwedstrijd plaats op 9 mei 1973. Maar die wedstrijd werd na 27 minuten stilgelegd omdat het veld onder water stond door de hevige regenval. De score was toen nog 0-0. De partij werd een dag uitgesteld.

In de heenwedstrijd miste zowel Kevin Keegan als Jupp Heynckes een strafschop.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1973
Europacupvoetbal 1972/73
Liverpool FC
Borussia Mönchengladbach
UEFA
UEFA